Adam Uziembło – polityk lewicowy w II Rzeczypospolitej
 Adam Uziembło – generał LWP, matematyk, polityk